Municipio de Hampden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hampden (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.
 Municipio de Hampden (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.
 Municipio de Hampden (condado de Cumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.